Ponera — международное научное (латинское) название двух таксонов:
 Ponera (животное) — род муравьёв,
 Ponera (растение) — род растений семейства Орхидные.